Сти́вен Ри́чард «Стив» Малага́ри (; род. 17 октября 1983, Лэнсдейл, Пенсильвания, США) — американский политик-демократ, член Палаты представителей Пенсильвании.

Биография 
Родился в греческой семье.

В 2002 году окончил среднюю школу в Лэнсдейле.

В 2006 году окончил Колледж имени Урсина со степенями бакалавра в области биологии и немецкого языка. В 2005 году проходил производственную практику в фармацевтической компании Wyeth Pharmaceuticals (сегодня — Pfizer).

Работал техником-медиком в лаборатории молекулярной генетики (2006—2012) и техническим координатором в лаборатории информационных услуг (2012) Детской больницы Филадельфии, продавцом в Hatboro Beverages (2009—2012), старшим делопроизводителем в компании Warrior Diamond (2013—2015), торговым консультантом в компании Gretz Beer (2015—2018), являлся членом городского совета Лэнсдейла (2012—2018) и транспортного управления округа Монтгомери (2013—2018).

С 2019 года — член Палаты представителей Пенсильвании.

Активный член греческой общины США.

Владеет немецким языком.

Личная жизнь 
Женат.

Исповедует греческое православие.

Примечания

Ссылки 

Члены Демократической партии США
Члены городских советов США
Выпускники Урсинского колледжа